

Пресса 
 Ноябрь — выпущен последний, 268 номер журнала о компьютерных играх Computer Gaming World, выходившего с 1981 года.

Выпуски игр